hotspot (publiczny punkt bezprzewodowego dostępu do Internetu)
 HotSpot (maszyna wirtualna Javy)